Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Yan Zi e Zheng Jie che hanno battuto in finale Alicia Molik e Sun Tiantian 6–3, 6–4

Teste di serie

 Yan Zi /  Zheng Jie (campionesse)
 Nicole Pratt /  Bryanne Stewart (primo turno)

 Juliana Fedak /  Vladimíra Uhlířová (quarti di finale)
 Alicia Molik /  Sun Tiantian (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2007